La parola "taraschi" può essere riferita a:
 Taraschi Giancarlo, artista
 Meccanica Taraschi, casa automobilistica italiana, attiva a Teramo dal 1947 al 1961
 Villa Taraschi, frazione del comune di Teramo
 Tarasco, vino passito piemontese ottenuto con uve di Arneis
 Tarasco, animale immaginario del folclore provenzale
 Tarasco, appartenente all'omonimo gruppo etnico indigeno del Messico